Яков Шифрин:
 Шифрин, Яков Соломонович (1920—2019) — украинский советский учёный в области радиофизики и прикладной электродинамики.
 Шифрин, Яков Абрамович (1907 — ?) — организатор производства, инженер-полковник, лауреат Государственной премии СССР (1979).